Озёра Со́чи — совокупность пресных водоёмов естественного (природного) и искусственного происхождения на территории города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Природные озёра

Искусственные озёра 
 Министерские озёра
 Калиновое озеро
 Серебряное озеро (Сочи)

Пруды и водохранилища 
 Пруды-отстойники Центрального отделения Водоканала Сочи — бассейн реки Сочи.

Списки:Сочи
Сочи